Нижний Баскунчак — географические объекты Астраханской области России:

 Нижний Баскунчак
 Нижний Баскунчак (городское поселение)

См. также 

 Баскунчак (значения)